Harvest Moon - série de jogos eletrônicos
Ou ainda:
Harvest Moon (álbum) - de Neil Young

Desambiguação